Similä är ett efternamn, som burits av bland andra:
Aapo Similä
Anja Similä
Artturi Similä,  sverigefinsk meteorolog, författare och politisk aktivist
Eveliina Similä
Johan Similä
Markus Similä
Martti Similä, finländsk pianist, teaterregissör, sångare och skådespelare
Petteri Similä
Seppo Similä
Tero Similä
Yrjö Similä